Il singolare maschile dell'Internazionali BNL d'Italia 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Il detentore del titolo era Rafael Nadal, che si è confermato per la seconda volta consecutiva battendo in finale Roger Federer per 6-1, 6-3, in un match durato 1 ora e 9 minuti.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno

  Novak Đoković (quarti di finale)
  Roger Federer (finale)
  Andy Murray (secondo turno, ritirato)
  David Ferrer (quarti di finale)
  Rafael Nadal (campione)
  Tomáš Berdych (semifinale)
  Juan Martín del Potro (terzo turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (secondo turno)

  Richard Gasquet (terzo turno)
  Janko Tipsarević (ritirato per bronchite)
  Marin Čilić (secondo turno)
  Nicolás Almagro (primo turno)
  Tommy Haas (primo turno)
  Milos Raonic (primo turno) 
  Stanislas Wawrinka (secondo turno, ritirato)
  Kei Nishikori (secondo turno)

Qualificati 

  Andrej Kuznecov (secondo turno)
  Ernests Gulbis (terzo turno)
  Andrej Golubev (primo turno)
  Jan Hájek (primo turno)

  Carlos Berlocq (primo turno)
  Albert Montañés (primo turno)
<li>  Santiago Giraldo (primo turno)

Lucky Loser 
  Lukáš Rosol (primo turno)

Wild card 

  Paolo Lorenzi (primo turno)
  Potito Starace (secondo turno)

  Matteo Viola (primo turno)
<li>  Filippo Volandri (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 2013
ATP World Tour 2013